Als Weltmeisterschaft 1957 oder WM 1957 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1957 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1957
 Bandy-Weltmeisterschaft 1957
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1957
 Billard
 Karambolage
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1957 in Murcia {Spanien}
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1957 in Jersey (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1957
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1957
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1957
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1957
 Fechtweltmeisterschaften 1957
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1957
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1957
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1957
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1957
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1957
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1957
 Ringer-Weltmeisterschaften 1957
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 1957
 Schachweltmeisterschaft 1957
 Tischtennisweltmeisterschaft 1957
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1957
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1957

!
Weltmeisterschaften nach Jahr